Михаил Альбертович Моторин (род. 16 сентября 1960 года) — российский государственный и общественный деятель, топ-менеджер. Генеральный директор АО НПФ «Открытие».

Биография 
Михаил Моторин родился 16 сентября 1960 года в Москве.
В 1982 году окончил Московский кооперативный институт (МКИ) по специальности «Экономика торговли».

Работа в Московском кооперативном институте 
Трудовую деятельность Михаил Моторин начал в качестве ассистента кафедры экономики торговли МКИ в 1982 году. В 1986 году поступил в аспирантуру МКИ, которую окончил в 1989 году, защитив диссертацию и получив учёную степень кандидата экономических наук. С 1989 по 1994 годы работал последовательно ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана и и. о. декана Московского университета потребительской кооперации.

Работа в органах власти 

В 1994—1997 годах Михаил Моторин работает консультантом, заведующим сектором и затем — руководителем аппарата Комитета по бюджету, налога, банкам и финансам Государственной Думы (руководитель комитета — Михаил Задорнов). В декабре 1995 года баллотировался в Госдуму по списку «Яблока» (не прошел). В декабре 1997 Михаил Моторин становится заместителем министра финансов РФ, работает в качестве заместителя последовательно у трёх министров финансов — Михаила Задорнова, Михаила Касьянова и Алексея Кудрина, координирует работу Департамента налоговой политики, Департамента методологии бухгалтерского учёта и отчётности, журнала «Бухгалтерский учёт». В марте 1998 года входит в состав Межведомственной комиссии по реформированию бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. В мае 2004 года оставляет пост заместителя министра и возглавляет департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, остается членом коллегии Минфина РФ. В 2007 году возглавил департамент финансового планирования и финансирования Министерства обороны РФ.

Работа в страховании и НПФ 
В 2004 году при создании Федеральной службы страхового надзора замминистра финансов Михаил Моторин назывался, наряду с сенатором Ильей Ломакиным-Румянцевым и руководителем департамента страхового надзора Минфина Константином Пыловым, одним из возможных кандидатов на должность её руководителя (назначен был Ломакин-Румянцев). С декабря 2009 по февраль 2019 года Михаил Моторин занимал должность первого заместителя генерального директора — финансового директора ООО СК «ВТБ Страхование», с марта 2010 по февраль 2019 года входил в состав правления компании. Активно работал в ассоциациях и союзах страховщиков, возглавлял комитет по совершенствованию налогообложения страховых компаний Всероссийского союза страховщиков, в 2012 году вошел в президиум Российского союза автостраховщиков.
 
С 26 марта по 5 июня 2013 года временно исполнял обязанности президента Всероссийского союза страховщиков.

С февраля 2019 года — исполняющий обязанности генерального директора АО НПФ «Открытие», позже — генеральный директор.

Награды и поощрения 
В 1997 году награждён медалью 850-летия Москвы, в 1999 году Михаилу Моторину объявлена благодарность Президента РФ (за большой вклад в реализацию государственных мер по совершенствованию бухгалтерского учёта, аудита и налогообложения), в 2001 году вручена почётная грамота Минфина РФ.

Семейное положение 
Женат, вырастил дочь.

Досуг, хобби 
Увлекается рыбной ловлей, подводным плаванием.

Примечания

Ссылки 
 Михаил Моторин. Справка на сайте газеты «Ведомости»
 Биография, ссылки в СМИ, фотографии

Кандидаты экономических наук
Персоналии в страховании
Выпускники Российского университета кооперации
Преподаватели Российского университета кооперации
Заместители министра финансов России